

Geografia 
 Bordón – comune spagnolo della comunità autonoma dell'Aragona
 Bordon – paese dell'Hampshire, Inghilterra
 Bordon – frazione del comune italiano di Prepotto, in provincia di Udine
 Garde de Bordon – montagna nelle Alpi Pennine, Svizzera

Persone 
 Antonio Bordon – calciatore italiano
 Claudio Bordon – preparatore atletico italiano
 Dušan Bordon – partigiano italiano
 Furio Bordon – commediografo e scrittore italiano
 Giulio Bordon – politico italiano
 Ivano Bordon – calciatore e preparatore atletico italiano
 Luis Bordón – compositore e musicista paraguaiano
 Marcelo Bordon – calciatore brasiliano con passaporto portoghese
 Miguel Ángel Bordón – calciatore argentino
 Paola Bordon – cestista italiana
 Paris Bordon – pittore italiano, precisamente veneziano
 Rado Bordon – partigiano, poeta, traduttore e giornalista jugoslavo
 Stefano Bordon – rugbista a 15 e allenatore di rugby italiano
 Willer Bordon – politico italiano